Мехиас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мехиас, Томас (род. 1989) — испанский футболист, вратарь.
 Мехиас, Хосуа (род. 1998) — венесуэльский футболист, защитник.